Maccabi Petach Tikwa is een Israëlische voetbalclub uit Petach Tikwa.

De club werd in 1912 opgericht door Joodse studenten die in de Ottomaanse stad Constantinopel studeerden. De club is de 2de oudste van het land na Maccabi Tel Aviv. Stadsrivaal Hapoel Petach Tikwa werd pas in 1934 opgericht. De club kon nog geen landstitel winnen maar wel al één keer de beker, in 1952. In 2012 volgde een 'ongelukkige' degradatie. De club kreeg drie punten in mindering vanwege een handgemeen na de wedstrijd van de technische staf met een speler van Hapoel Haifa waardoor de 14e in plaats van de veilige 13e plaats hun deel werd.

Erelijst
Liga Leumit
1969, 1972, 1991, 2013, 2020
 Beker van Israël
Winnaar: 1952
Finalist: 1939, 2001
 Toto-Cup
2016

Eindklasseringen vanaf 2000

Maccabi in Europa

Uitslagen vanuit gezichtspunt Maccabi Petach Tikwa

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 5.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Israël
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (ex-)spelers
 Nastja Čeh
  Fabrice Lokembo-Lokaso
  Joachim Mununga
 Patrick Suffo

Externe link
Officiële website

Petach Tikwa, Maccabi
Petach Tikwa